Miejscowości w USA:
 Seven Oaks – jednostka osadnicza w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Lexington
 Seven Oaks – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Polk